

Wydarzenia 

 Europa
 Lucjusz Korneliusz Sulla zrezygnował z dyktatury